Chorągwie jazdy ufundowane przez Stanisława Jana Jabłonowskiego i pod jego patronatem:
 Chorągiew husarska koronna Stanisława Jana Jabłonowskiego
 Chorągiew pancerna koronna Stanisława Jana Jabłonowskiego
 Chorągiew lekkiej jazdy koronnej Stanisława Jana Jabłonowskiego

Chorągiew piechoty ufundowana przez Stanisława Jana Jabłonowskiego i pod jego patronatem:
 Chorągiew piechoty polsko-węgierskiej Stanisława Jana Jabłonowskiego